Toponímia:
 Morató (Uruguai), localitat de l'Uruguai, al sud-est del departament de Paysandú
 Morató (Albanyà), mas del municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Puig Morató, muntanya al municipi de Llagostera a la comarca del Gironès
 Morató o Moretó (Argelaguer), mas a la plana, proper al nucli urbà d'Argelaguer (la Garrotxa) 
 Mas Morató. edifici d'Olot (Garrotxa) 
 Biografies:
 Els Morató, nissaga d'escultors i arquitectes originaris de Vic dels segles XVII-XIX 
 Ernest Morató Vigorós (Calella, 1895 – Palafrugell, 1990), promotor cultural i cantaire d'havaneres
 Jacint Morató i Soler (Vic, 1683 - Solsona, 1736), escultor i arquitecte català
 Josep Morató i Grau (Girona, 1875 - Barcelona, 1918), periodista i autor dramàtic català
 Lluís Morató i Guerrero (Barcelona, 1903- 1963), artista català
 Pere Abadal i Morató (Moià ~1630 – 1684), xilògraf i impressor català, cap d'un gran llinatge de gravadors i impressors